Ю́рий Нау́мов: Наумов, Юрий Леонидович (род. 1962) — российско-американский рок-музыкант.
 Наумов, Юрий Михайлович (1956—1999) — российский военный лётчик, Герой России.